Christine Wachtel – ex mezzofondista tedesca
 Nathan Wachtel – storico francese
 Waddy Wachtel – compositore, produttore discografico e chitarrista statunitense